Jméno Sonnenberg nese více obcí, sídel a dalších objektů:

 Výsluní – obec v Ústeckém kraji na náhorní planině Krušných hor
 Sonnenberg (Braniborsko) – německé město na severu Braniborska, v zemském okrese Horní Havola

Související články 
:Kategorie:Přesměrování z německého názvu českého sídla

Externí odkazy